Alain Ferry (1939-), écrivain français, lauréat du prix Médicis Essai en 2009.
 Alain Ferry (1952-), personnalité politique française, député du Bas-Rhin.